Темра — село в Шарыповском районе Красноярского края России. Входит в состав Холмогорского сельсовета.

Самое раннее упоминание о Темре относится к  1794 году. В исповедной росписи Ужурской Петро-Павловской церкви за 1794 год записано 6 ясашных семей улуса "На Темре", в которых числилось всего 27 душ, из них 10 мужского пола и 17 женского.

География 
Село расположено на реке Темра в 11 км к югу от районного центра Шарыпово и в 235 км к юго-западу от Красноярска.

Через село проходит местная автодорога Шарыпово — Косые Ложки (на Ужур).

Население 
Население в 1906 году более 600 человек, в 1920-е годы — 1001 человек.

Известные уроженцы 
 Гавриил Николаевич Марьясов (1927-2006) — Герой Социалистического Труда.

Примечания 

Населённые пункты Шарыповского района